Патриа́рх Христоду́л (, в миру Абд аль-Масих; ум. ) — папа и патриарх Александрийский и всего Египта (907—932).

Был родом из Алеппо (Сирия). Избран патриархом Александрийским и рукоположён 17 июня 907 года в Иерусалиме.

В его патриаршество сгорел знаменитый храм Кесарии в Александрии.

Скончался 21 ноября 932 года.

Примечания 

Патриархи Александрийские (православные)
Патриархи X века